

Regular season

Classifica

Tabellone

Playoff promozione

Playout relegazione

Finale

SAM Massagno - Etoile Sportive Vernier

Roster campione 

|-

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
Campionato svizzero di pallacanestro